Le nom de Retzius est celui de plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

 Anders Jahan Retzius (1742-1821), naturaliste suédois, père du suivant.
 Anders Adolf Retzius (1796-1860), anatomiste et anthropologue suédois, fils du précédent.
 Gustaf Magnus Retzius (1842-1919), anatomiste, anthropologue et journaliste suédois, fils du précédent.

Homonymie de patronyme suédois
Famille suédoise